

Persone 
 Barnabé Louis Paulin Depanis (1787-1860) – militare francese
 Giuseppe Depanis (1953-1942) – avvocato e critico musicale italiano

Storia di famiglia 
 Depanis (famiglia) – famiglia di impresari teatrali